Název Nasavrky je nejednoznačný a může mít následující významy:

jméno obce:
 Nasavrky – město v okrese Chrudim
 Nasavrky (okres Tábor) – obec v okrese Tábor
 Nasavrky (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí

jméno části obce:
 Nasavrky (Golčův Jeníkov) – část města Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod
 Nasavrky (Miličín) – část obce Miličín v okrese Benešov

Externí odkazy